Achille Manzotti – produttore cinematografico italiano
Lidio Manzotti – calciatore italiano
Luciano Manzotti – calciatore italiano
Luigi Manzotti – coreografo e mimo italiano
Reginaldo Manzotti - cantante e religioso brasiliano